Essendon bezeichnet folgende geographische Objekte:

 Essendon (Victoria), ein Vorort von Melbourne, Australien
 Essendon (Hertfordshire), ein Ort in Hertfordshire, England

Siehe auch:
 Essendon Airport, ein Flughafen in Melbourne, Australien
 Essendon Bombers, ein Australien Football Team
 Essendon Brook, ein Wasserlauf in Hertfordshire, England
 Essendon North, ein Stadtteil von Melbourne, Australien
 Essendon West, ein Stadtteil von Melbourne, Australien